

Редбанк Тауншип — селище в окрузі Армстронг, штат Пенсільванія
 Редбанк Тауншип — селище в окрузі Клеріон, штат Пенсильванія